Miejscowości w USA:
 Lewistown – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Lewistown – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Lewistown – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Fergus
 Lewistown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mifflin
 Lewistown – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Lewistown (ang. Lewistown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton